Rhynchokarlingiidae är en familj av plattmaskar. Rhynchokarlingiidae ingår i ordningen Kalyptorhynchia, klassen virvelmaskar. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhynchokarlingiidae 60 arter.  De lever i Baikalsjön.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Rhynchokarlingiidae